Esta é uma lista de terras indígenas do Brasil..

De acordo com a Constituição e o Estatuto do Índio, infere-se que os tipos de Terras Indígenas são: Terra Indígena (num sentido estrito); Terras Reservadas (com quatro tipos: Reserva Indígena, Parque Indígena, Colônia Agrícola Indígena e Território Federal Indígena); Terras de domínio das comunidades indígenas (ou terras dominiais).

Lista das Terras 
 Atualizado em agosto de 2012.

Ligações externas
 Ministério Público Federal. Lista de Terras Indígenas no Brasil. Fonte: FUNAI.